Болгарчево () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Благоевград. Находится примерно в 3 км к северо-западу от города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 320 человек, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области